124 км — остановочный пункт Савёловского направления Московской железной дороги в Кимрском районе Тверской области. Последний остановочный пункт Московской железной дороги на этом направлении (следующий, станция Савёлово, относится к Октябрьской железной дороге). Первый на этом направлении и единственный в составе Московской железной дороги остановочный пункт в Тверской области.

Платформа и колея одна.

Рядом находятся дачные участки садоводческих товариществ «Универсал-2», «Прогресс», «Медик», «Волжанка-2», «Солнечное», и др.

Окружена с обеих сторон лесом, в котором местные дачники собирают грибы и ягоды.

Кассы и турникетов нет.

Фото 
Фотография платформы

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов — на Яндекс. Расписаниях
 платформа  на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кимрского района